Варатик — топоним.

 Варатик — село в Рышканском районе Молдавии.
 Варатик — село в Яловенском районе Молдавии.
 Монастырь Вэратик — православный женский монастырь в Румынии.